Мартин Буке (; ) — французский учёный и библиотекарь, бенедиктинский монах конгрегации святого Мавра, религиовед, филолог, историк.

В 1706 году принял постриг в монастыре города Мо. Был монахом аббатства Сен-Мор, позже назначен библиотекарем Сен-Жермен-де-Пре, в коллекции которого в то время насчитывалось 60 тысяч книг и 8 тысяч рукописей.

Принимал участие в научно-исследовательской работе Бернара де Монфокона. Будучи хорошо сведущим в древнегреческом, Буке помог своему собрату Бернару в издании трудов Иоанна Златоуста. Он сам готовил новое издание еврейского историка Иосифа Флавия.

Начиная с 1738 года опубликовал первые восемь томов большого собрания под названием «Rerum gallicarum и francicarum Scriptores», которое продолжали после его смерти многие другие учёные. Это сборник ценных исторических документов Галлии и Франции, который охватывает время от ранней истории Франции до 987 года.

Память 
Именем Мартина Буке названа улица в Амьене.

Примечания

Литература 
 
 Martin Bouquet // Catholic Encyclopedia (1913)

Историки Франции XVIII века
Религиоведы Франции
Католические монахи
Филологи XVIII века
Филологи Франции
Персоналии:Амьен
Бенедиктинцы Франции
Библиотекари Франции XVIII века